Список символов штатов США включает лошадей (Equus caballus), которые были избраны символами законодательными органами в отдельных штатах США (state horse).

История 
Двенадцать американских штатов определили ту или иную породу лошадей как официальную лошадь своего штата (State horse). Первым с выбором определился Массачусетс (это произошло в 1970 году), в 1975 году — штаты Айдахо и Алабама, в 1993 — Северная Дакота, в 1996 — Кентукки. А последними по времени — штаты Северная Каролина и Южная Каролина, избрав породу лошадей для своего штата в 2010 году. Однако, ещё раньше лошадь породы Морган оказалась символом в штате Вермонт (в 1961 году), но в другом статусе — State animal. Именно в Вермонте прожил большую часть своей жизни жеребец по кличке  (Figure; родился в 1789 году, прожил 32 года), который считается родоначальником этой породы Морган. Название породы происходит от фамилии коневода, фермера, тренера и композитора  (Justin Morgan; 1747—1798), владевшего Фигуром. Именно Морган (как порода) была избрана в качестве первой в США официальной «лошади штата» (State horses) в Массачусетсе в 1970 году.
Кроме того, лошадь изображена на других официальных символах (State symbols, герб, флаг, монеты) ещё 6 штатов. И здесь лошадь первой появилась на гербе (1875) и флаге (1907) штата Пенсильвания. Более того, на его гербе две вороные лошади располагались по краям щита уже в первом варианте с 1778 года.

Список

Лошадь штата

Символ: животное штата

Символ штата на монетах, печатях, флагах

См. также 
 American Horse of the Year

Примечания

Ссылки 
 

 
Лошади